Ma Lin (1873–1945) kínai hadúr, Csinghaj kormányzója
 Ma Lin (1962) kínai labdarúgó, edző, olimpikon
 Ma Lin (1980) háromszoros olimpiai bajnok kínai asztaliteniszező
 Ma Lin (kb. 1180 – 1256 után) kínai festő